

Буганак — річка в Башкортостані, права притока Білої
 Буганак — село, Бєлорєцький район, Башкортостан